Království má více významů:

 Království – forma státního zřízení

 v geografii
 Království (Cotkytle) – místní část obce Cotkytle v okrese Ústí nad Orlicí
 Království (Šluknov) – část města Šluknov v okrese Děčín
 Království (Třebovle) – část obce Třebovle v okrese Kolín
 Království (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okrese Olomouc

 v kultuře
 Království (film, 2007) – americký film
 Království (seriál, 1994) – dánský seriál režiséra Larse von Triera z let 1994 a 1997
 Království (seriál, 2013) – americký historický seriál z roku 2013

Externí odkazy